Бардия:

 Бардия — младший сын Кира Великого, назначенный им управлять восточными провинциями.
 Бардия — национальный парк в юго-западной части Непала.
 Бардия — один из 75 районов Непала.